Пьер III д’Омон (; ум. после 14 декабря 1548), сеньор д'Этрабон и де Кор — французский аристократ.

Биография 

Третий сын Жана V д’Омона и Франсуазы де Майе. В семье именовался Пьером Младшим.

В апреле 1537 вместе с братьями принес жалобу на Жака Амлена, первого королевского капеллана и аббата Сен-Гюда по поводу наследования титулов матери. Наследовал принадлежавшие его бездетным братьям сеньории Шатору, Монтагю, Ноле, и прочие.

Рыцарь ордена короля, дворянин Палаты короля Генриха II, 14 декабря 1548 утвердил привилегии капитула Ла-Шатра. Распорядился возвести в аббатстве Монролан в графстве Бургундском великолепную гробницу Гийома, последнего сеньора Этрабона, и сам был погребен в том же аббатстве.

Семья 

1-я жена (20.12.1527): Франсуаза де Сюлли, дама де Кор, старшая дочь Гийона де Сюлли, сеньора де Кора и Ромфора, и Жанны Карбоннель, вдова Филибера де Сен-Ромена, сеньора де Люрси

Дети:

 Жан VI (1522—19.08.1595), граф де Шатору, маршал Франции. Жена 1) (1550): Антуанетта Шабо, дочь Филиппа Шабо, адмирала Франции, и Франсуазы де Лонви; 2): Франсуаза Роберте, дочь Флоримона Роберте, сеньора д'Аллюи, и Мишели Гайяр
 Жаклин. Муж (26.09.1552): маркиз Ив III  д'Алегр (1523—1577)
 Клод

2-я жена: Антуанетта де Мьолан, дочь Луи, барона де Мьолана и д'Анжу, графа де Монмайёра, маршала Савойи. Погребена вместе с мужем в аббатстве Монролан

Комментарии

Литература 

 , p. 875
 , col. 45

Дом д’Омон